Il Challenger Banque Nationale 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Rimouski in Canada dal 3 al 9 novembre 2008 su campi in cemento e aveva un montepremi di $35 000+H.

Vincitori

Singolare

 Ryan Sweeting ha battuto in finale  Kristian Pless 6–4, 7–6(3)

Doppio

 Vasek Pospisil /  Milos Raonic hanno battuto in finale  Kristian Pless /  Michael Ryderstedt 5–7, 6–4, [10–6]

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008